Plaats in Indonesië
 Warugunung (Bulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Warugunung (Pancur), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Warugunung (Karang Pilang), een plaats in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java